William Davidson (Schotse handelaar) - Schots koopman en spion
 William Davidson (ingenieur) - Australisch ingenieur
 William Davidson (Canadees handelaar) - Canadees houthandelaar, scheepsbouwer en politicus
 William Davidson (MCC cricketspeler) - Brits cricketspeler
 William Davidson (Sussex cricketspeler) - Brits cricketspeler
 William Davidson (politicus) - Canadees politicus uit Brits-Columbia 
 William Davidson (zeiler) - Brits zeiler
 William Davidson (zakenman) - Amerikaans zakenman en lid van de "Naismith Memorial Basketball Hall of Fame"